Incompreso (Misunderstood) – romanzo di Florence Montgomery del 1869
Incompreso – film del 1966 diretto da Luigi Comencini
L'ultimo sole d'estate, noto anche come Incompreso o Incompreso - L'ultimo sole d'estate (Misunderstood) – film del 1984 diretto da Jerry Schatzberg 
Incompreso – miniserie televisiva del 2002 diretta da Enrico Oldoini